Wilhelm Mohrbotter ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Mohrbotter (Maler) (1873–1921), deutscher Maler 
 Wilhelm Mohrbotter (Politiker) (1875–1943), deutscher Politiker (DHP), MdL Preußen